Фредерика Ганноверская:
 Фридерика Ганноверская (1848—1926) — немецкая принцесса из Ганноверской династии. После замужества проживала в основном в Англии.
 Фредерика Ганноверская (1917—1981) — супруга короля Греции Павла I и мать короля Константина II.